Joe Hill peut désigner :
 Joe Hill, (1879-1915), chanteur engagé, membre du syndicat américain IWW (Industrial Workers of the World) ;
 Joe Hill, (1972-), écrivain de fantastique et d'horreur américain ;
 Joe Hill, un film américano-suédois tourné aux États-Unis par Bo Widerberg en 1970.